S300 oder S 300 steht für:
 Lotus Esprit S300, britisches Automobil, Typ des Lotus Esprit (1992–1995)
 Mercedes-Benz S 300, deutsches Automobil der Mercedes-Benz Baureihe 221
 HNoMS Ula (S300), norwegisches Typ-UBoot der U-Boot-Klasse 210
 Canon Powershot S300, Typ der Canon Ixus

S-300 steht für:
 S-300 (Flugabwehrraketensystem), Sammelbezeichnung für einen russischen Flugabwehrraketenkomplex
 Sikorsky S-300, US-amerikanischer Hubschrauber, siehe Schweizer 300C

Abkürzung